Als Europameisterschaft 1933 oder EM 1933 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1933 stattfanden:

 Eishockey-Europameisterschaft 1933 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1933 in Prag (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1933 in London (Großbritannien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1933 in Viipuri (Finnland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1933 in Essen (Deutsches Reich)
 Motorrad-Europameisterschaft 1933 in Saxtorp  (Schweden)
 Ringer-Europameisterschaften 1933 in Helsinki (Finnland) und Paris (Frankreich)
 Ruder-Europameisterschaften 1933 in Budapest (Ungarn)

!
1933